Sagrada Família — termo usado para designar a família de Jesus de Nazaré

Arte 
Templo Expiatório da Sagrada Família — igreja em Barcelona
A Sagrada Família Canigiani — pintura de Rafael
Sagrada Família com Santa Isabel e São João — pintura de Rubens
A Sagrada Família (livro) — de Marx e Engels
A Sagrada Família (banda) — grupo brasileiro de MPB
A Sagrada Família (série) — da televisão portuguesa

Geografia

Brasil 
Sagrada Família (Rio Grande do Sul) — município
Sagrada Família (Alfredo Chaves) — distrito no Espírito Santo
Sagrada Família (Belo Horizonte) — bairro em Minas Gerais

Outros países 
Sagrada Familia (Chile) — comuna chilena
Sagrada Família (Eixample) — bairro de Barcelona, Espanha
Sagrada Família (Machava), igreja católica em Matola, Moçambique

Desambiguações de topônimos